La China es un término que puede referirse, entre otros muchos significados, a:

 La República Popular China, cuyo nombre común, China, puede utilizarse con el artículo determinado femenino: la China. 
 La Chinoise, película de Jean-Luc Godard.
 La China, cortometraje de Antonia San Juan.
 La China, nombre popular de la Real Fábrica del Buen Retiro, donde se fabricaba la Porcelana del Buen Retiro.
 La China, localidad de la provincia de Monte Plata (República Dominicana).

Que entre la china